Die Handball-Bundesliga 2019/20 war die 35. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 44. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 5. September 2019 und wurde aufgrund der Corona-Virus-Pandemie am 18. März 2020 vorzeitig beendet.

14 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie beschloss der Verband, die Saison 2019/20 abzubrechen. Sportliche Absteiger wird es keine geben. Die HBF hat später entschieden, dass der Meistertitel im Gegensatz zu den Männern nicht vergeben wird. Der Tabellenführer der Abbruchtabelle qualifizierte sich für die nächste EHF-Champions-League-Saison und die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3 für die kommende European Handball League. Die beiden Erstplatzierten der 2. Bundesliga werden aufsteigen und die 1. Liga in der nächsten Saison damit aufgestockt.

Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 46. Mal statt.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Kreuztabelle der Handball-Bundesliga (Frauen)

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2019/20
 3. Liga 2019/20 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2019/20

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2019/20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020